Un program poate desemna:

Afacere
Program în sensul de „proiect”, de ex. Programul Apollo

Arte și divertisment
Program - un program sau o emisiune de radio sau TV

Știință și tehnologie
 Program - programe de calculator, de cele mai diverse naturi
 Programare, actul de a instrui calculatoarele să performe sarcini
 Limbaj de programare, un limbaj artificial proiectat să comunice instrucții unei mașini
 Programator, o persoană care scrie programe
 Program de cercetare pe cele mai diverse domenii
 Inginerie software, cineva care participă în procesul de dezvoltare a programului
 Optimizare, sau programarea matematică, este selectarea celui mai bun element